Ez a szócikk tartalmazza a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit az ellenfelek országai szerinti bontásban. A listában csak a Magyar Labdarúgó-szövetség által hivatalosan elismert mérkőzések szerepelnek.

Összesen 
Jelölések
Az eredmények magyar szempontból szerepelnek.

M: mérkőzések száma;
Gy: győztes mérkőzések száma; D: döntetlen mérkőzések száma; V: vesztes mérkőzések száma
G+: szerzett gólok száma; G–: kapott gólok száma
T%: teljesítmény százalékban = (2×Gy+D) / (Gy×2) * 100

Utolsó elszámolt mérkőzés: 976., 2022. november 20., – (felkészülési).

A következő tábla a magyar labdarúgó-válogatott, különböző nemzetek elleni mérlegét mutatja.

Albánia

Algéria

Andorra

Anglia

Források: ,

Antigua és Barbuda

Források: ,

Argentína

Források: ,

Ausztrália

Források: ,

Ausztria

Források: ,

Azerbajdzsán

Források: ,

Ázsia-válogatott

Források:

Belgium

Források: ,

Bolívia

Források: ,

Bosznia-Hercegovina

Források: ,

Brazília

Források: ,

Bulgária

Chile

Források: ,

Ciprus

Források: ,

Costa Rica

Források: ,

Csehország

Források: ,

Csehszlovákia

Források: ,

Dánia

Források: ,

Dél-Korea

Források: ,

Egyesült Államok

Források: ,

Egyesült Arab Emírségek

Források: ,

Egyiptom

Források: ,

Elefántcsontpart

Források: ,

Észak-Írország

Források: ,

Észtország

Források: ,

Fehéroroszország

Források: ,

Feröer

Források: ,

Finnország

Források: ,

Franciaország

Források: ,

Görögország

Források: ,

Grúzia

Források: ,

Hollandia

Források: ,

Holland-India

Források:

Horvátország

Források: ,

India

Források: ,

Irán

Források: ,

Írország

Források: ,

Izland

Források: ,

Izrael

Források: ,

Japán

Források: ,

Jordánia

Források: ,

Jugoszlávia

Források: ,

Kanada

Források: ,

Katar

Források: ,

Kazahsztán

Források: ,

Kína

Források: ,

Kolumbia

Források: ,

Kuvait

Források: ,

Lengyelország

Források: ,

Lettország

Források: ,

Libanon

Források:

Liechtenstein

Források: ,

Litvánia

Luxemburg

Macedónia

Források: ,

Málta

Források: ,

Mexikó

Források: ,

Moldova

Források: ,

Montenegró

Nagy-Britannia

Források:

Németország

Források: ,

Német Demokratikus Köztársaság

Források:

Német Szövetségi Köztársaság

Források: ,

Norvégia

Források: ,

Olaszország

Források: ,

Oroszország

Források: ,

Örményország

Források: ,

Peru

Források: ,

Portugália

Források: ,

Románia

Források: ,

Salvador

Források: ,

San Marino

Források: ,

Skócia

Források: ,

Spanyolország

Források: ,

Svájc

Források: ,

Svédország

Források: ,

Szaúd-Arábia

Források: ,

Szlovákia

Források: ,

Szerbia

Szlovénia

Források: ,

Szovjetunió
Moszkva válogatott

Szovjetunió

Források: ,

Törökország

Források: ,

Új-Zéland

Források: ,

Ukrajna

Források: ,

Uruguay

Források: ,

Wales

Források: ,

Jegyzetek

További információk 
A magyar válogatott összes mérkőzése 
A magyar válogatott a Soccerbase honlapján